40-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 23 квітня 1985 року. Монета присвячена 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. На реверсі монети було зображено орден Вітчизняної війни, затверджений 20 травня 1942 року. За час війни цим орденом було нагороджено 1276 тисяч осіб, у тому числі близько 350 тисяч — орденом I ступеня.

Історія 

Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). У 1965, 1975 роках вже випускалися монети номіналом в 1 карбованець присвячені перемозі у німецько-радянській війні.

У 1988 році було викарбувано спеціальну партію — 55 000 екземплярів цього рубля з якістю пруф для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін. Монети цієї партії за вартістю значно дорожчі від звичайних екземплярів 1985 року випуску.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У центрі верхньої частини монети розміщено зображення Державного герба СРСР. Зліва від герба розміщені дві великі літери «СС», праворуч — «СР». Нижче герба вибитий номінал монети у вигляді цифри «1» і напису «РУБЛЬ». Цифра «1» розташована на верхньому рядку, а напис — на нижньому. Під номіналом вибитий рік — «1985», в якому була викарбувана монета.

Реверс 
На реверсі, у центральній верхній частині монети, на тлі променів представлено рельєфне зображення ордена Вітчизняної війни, нижче якого зображена лаврова гілка. Нижче півколом викарбувано дати: «1945-1985». Біля канта монети по всьому периметру представлений орнамент з точок.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: В. А. Єрмаков
 Скульптор: І. С. Комшилов

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 http://monetysssr.ru/yubilejnye-monety/1-rubl/1-rubl-sssr-1985-goda-40-let-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html  Ювілейні монети СРСР